Ein Briefbombenanschlag auf Swissnuclear wurde am Donnerstag, 31. März 2011, in Olten verübt. Swissnuclear ist die Fachgruppe Kernenergie der Swisselectric und setzt sich aus Vertretern von schweizerischen Stromverbundunternehmen zusammen. 

Der Brief war an ein Kadermitglied des Kernkraftwerkes Mühleberg adressiert. Verletzt wurden zwei Angestellte im Büro, eine Frau blieb nur aus Zufall am Leben.

Gemäss Verfahrensleiter Bulletti habe klar die Absicht bestanden, zu töten. Der Leiter des Instituts für Strategische Studien, Albert A. Stahel zählt auch «Öko-Terroristen» mit marxistischem Gedankengut und unter Einfluss aus Deutschland, wie sie seit den Achtzigerjahren in der Schweiz aktiv seien, zur möglichen Täterschaft. Das Ereignis wurde  international in der Presse notiert, da nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im selben Monat die Anti-Atomkraft-Bewegung viel Aufmerksamkeit erhielt.

Einzelnachweise 

Sprengstoffanschlag
Kriminalfall 2011
Kriminalfall in der Schweiz
Ungeklärter Kriminalfall
Politik 2011